Маржымал Очурович Ондар (2 марта 1928—1996) — отличник Народного образования, заслуженный работник культуры Тувинской АССР, Народный хоомейжи Республики Тыва (1995).

Биография 
Маржымал Очурович Ондар родился 2 марта 1928 года в местности Устуу-Ишкин Тувинской Народной республики в семье знатных аратов. До 10 лет он был неграмотным. В 10 лет пошел учится читать и писать в летнюю школу. В настоящих школ в то время не было. Потом учился Кызыл-Тайгинской начальной школе, в которой занимались 30 учеников. Из-за перекочевки чабанской семьи, Маржымал учился в разных школах: в Суг-Аксынской, Арыг-Узуунской, Шагонарской, Чаданской. После школы окончил трехмесячные курсы преподавателя начальных классов в Кызыле. В 1947 году трудовая деятельность началась в Кызыл-Тайгинской школе в качестве пионервожатого и педагога начальных классов. Во время службы (1950—1953) в Приморском крае, принимая участие в смотрах художественной самодеятельности, Маржымал удивил непривычным для сослуживцев горловым пением. Отслужив, вернулся на родину (Сут-Холь), продолжил преподавать в селе Алдан-Маадыр. С 1954 г. по 1960 год — учеба в Кызылском педагогическом училище на заочном отделении. С тех пор, в течение более 40 лет, Маржымал Очурович работал в сфере образования: воспитателем, заведующим интернатом, учителем физики, математики и труда.

Творчество 
Маленькому Маржымалу очень хотелось научиться играть на хомусе, но бабушка не разрешала — боялась, что Маржымал сломает его. Он смастерил себе кулузун-хомус (хомус из бамбука). Это его первый музыкальный инструмент. Изготавливать инструменты и петь горловое пение Маржымал научился от своего дяди Дагба Ондара. Творческая деятельность началась с участия на Первом республиканском фестивале художественной самодеятельности (1957 г. г. Кызыл). В составе первого фольклорного ансамбля «Сыгырга», созданного в 1975 году, Маржымал Очурович со знаменитыми хоомейжи республики принимал участие в торжественном концерте, посвященном 100-летию русского хорового общества в г. Москве (1979), в рамках мероприятий, «Олимпиады-80», в фестивале «Радуга-81» и в праздничном концерте, посвященном 40-летию Советской Тувы (Москва, 1984). Он создал детский ансамбль хоомейжи «Сарадак» (Мараленок). Республиканский конкурс молодых исполнителей хоомея носит название «Сарадак». в честь первого детского ансамбля хоомеистов. В качестве исполнителя тувинского горлового пения, музыканта на народных инструментах, мастера по изготовлению тувинских национальных инструментов он побывал во многих городах России — Иркутске, Чите, Улан-Удэ, Новосибирске, Москве, неоднократно принимал участие в работах конференций сибирских фольклористов, дружил с этномузыковедами Новосибирской консерватории Ю. Шейкиным, Н. Кондратьевой, Г. Сыченко и др. Тесно сотрудничал с горловиками ансамбля «Тыва», изготовил для солистов несколько инструментов. Знаменитый Ховалыг Кайгал-оол с игилом, изготовленным Маржымалом, объездил сотни стран мира. Однажды, случайно Х. Кайгал-оол обнаружил допшулуур Маржымала в Голландии у частного коллекционера, и выкупил за большие деньги, обратно привез в Туву. Маржымал Ондар был всесторонним человеком. У него огромное количество друзей, переписывался с педагогами, мастерами, музыкантами, исследователями со всех концов России. Люди восхищались его творчеством, обращались за советом, делали заказы на изготовление инструментов. Песни Маржымала Ондара записал этномузыколог из Массачусета Теодор Левин. Его песни записаны и хранятся в архивах ТИГИ, МНЦ «Хоомей», и в Новосибирской консерватории. В 2002 г. выпущен компакт-диск Маржымала Ондара под названием «Виртуозы тувинского хоомея».

Весной 1996 года Маржымала Ондара не стало. Все инструменты, сделанные руками Маржымала Очуровича. До 1980-х годов около 2000 хомусов. До конца своих дней он сделал:
 более 4 тыс.хомусов
 игилов- 21
 бызаанчы −38
 дошпулууров — 18
 лимби — 25
 чанзы — 16
 чадаганов — 12
 амырга — 2
 дунгуров — 3.
Сегодня на музыкальных инструментах, созданных им, играют по всей республике, многие инструменты проданы за границей.

Семья 
Отец Маржымала Очур Дыгбаевич был потомственным мастером-кузнецом. Изготавливал различные предметы быта, владел секретами тиснения по коже, делал разные украшения. Мать Чолдана Чангаевна была великой шаманкой, знатоком народных песен, которая приняла участие в становлении будущего хоомейжи Маржымала. Все дяди по матери владели хоомеем. После армии, когда преподавал в селе Алдан-Маадыр, познакомился со своей женой — Хоор Дагбаевной. Вместе они вырастили и воспитали 14 детей. Средний сын Алдын-оол геройски погиб во время службы в Афганистане.

Награды и звания 
 II -й разряд по тяжелой атлетике (во время службы за успехи и достижения)
 лауреат первого Всесоюзного фестиваля художественной самодеятельности (1957)
 Отличник народного образования РСФСР (1980)
 Лауреат первого Международного фестиваля народных песен между странами Тыва, Монголия, Башкирия (1981)
 заслуженный работник культуры Тувинской АССР
 заслуженный учитель Республики Тыва
 Народный хоомейжи Республики Тыва (1995)

Примечания 

Хоомейжи Тывы
Заслуженные работники культуры Тувинской АССР
Родившиеся в Сут-Хольском кожууне
Народные хоомейжи Республики Тыва